strzykacz – osoba zajmująca się zakażaniem wszy
 strzykacz – rodzaj grzybów z rodziny gwiazdoszowatych
 strzykacz sarni (Cephenemyia stimulator) – pasożytnicza muchówka